

Geografia
 Lapeyre – comune francese situato nel dipartimento degli Alti Pirenei
 Versols-et-Lapeyre – comune francese situato nel dipartimento dell'Aveyron

Persone
 Patrick Lapeyre (1949) – scrittore francese
 Walter Lapeyre (1976) – tiratore a segno francese